Mahdgraben ist ein Gewässername:

 Mahdgraben (Edelbach), linker Zufluss des Edelbachs (zur Schneidheimer Sechta) nach der Edelmühle, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Mahdgraben (Espergraben), linker Zufluss des Espergrabens (linker Hauptstrang-Oberlauf der Pfatter) bei Dünzling, Markt Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Mahdgraben (Markgraben), rechter Zufluss des Markgrabens (zur Roten Traun) bei Obergschwendt, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Mahdgraben (Moosbach), linker Zufluss des Moosbachs (zum Inn) in Schwaz, Bezirk Schwaz, Tirol
 Mahdgraben (Ussel), linker Zufluss der Ussel in Hochfeld, Gemeinde Daiting,  Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Mahdgraben (Schlierbach), linker Zufluss des Schlierbachs (zur Schneidheimer Sechta) bei Stillau, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mahdbach